Pojem pravítko se užívá ve více významech.

 Pravítko – nástroj k rýsování nebo určení rovných čar.
 Pravítko (souhvězdí) – souhvězdí na jižní obloze.
 Pravítko – součást mechanismu parního stroje, zajišťující přímočarý pohyb křižáku.
 Pravítko – prvek grafického rozhraní programu, používaný k vizualizaci polohy elementu nebo odečítání souřadnic elementu.

Externí odkazy